Imaginario hace referencia a varios artículos:

Definición

 Lo relativo a la imaginación, por oposición a lo real.

Filosofía y sociología

 Imaginario social.
 Imaginario colectivo, conjunto de mitos y símbolos que funciona como mente social colectiva.

Física

 Tiempo imaginario, concepto físico.
 Color imaginario, color que no puede ser producido por cualquier espectro de luz (no negativo).

Matemáticas

 Número imaginario, número complejo cuya parte real es igual a cero.

Música y televisión 

 Planeta imaginario, programa de televisión.
 Imaginario (álbum), álbum de la banda argentina de rock Cirse.

Psicología

 Amigo imaginario, concepto psicológico.

Además

 Imaginaria, término relativo a las guardias en los cuarteles.